Deux navires de l'US Navy ont été nommés USS Redfish :

 L', un sous-marin de classe Balao lancé en 1944 ;
 L'USS Redfish (SSN-680), un sous-marin de classe Sturgeon renommé  en 1969 avant le début de sa construction.

Redfish